Calimer est un nom propre qui peut désigner :

 Calimer († vers 190), ou Calimère ou Calimerius, d'origine grecque, évêque de Milan en Lombardie et apôtre de la vallée du Pô, martyr sous  Commode ; saint chrétien, fêté le 31 juillet. 
 Calimer († 1521), Calimer de Montechiero, dominicain qui passa sa vie à prêcher dans toute l'Italie ; bienheureux catholique, fêté localement le 28 novembre.

Références